Termin FAST ima više značenja.

 Fas-aktivirana serin/treonin kinaza, enzim
 -{Fast Product}-, izdavačka kuća